Hausboot bezeichnet:

 ein kombiniertes Wohn- und Transportboot für den Urlaub, siehe Hausboot
 ein fest verankertes Boot für reine Wohnzwecke, siehe Wohnboot
 ein Schiff, dessen Hauptzweck es ist, Menschen als Wohnraum zu dienen, meist als vorübergehende Unterkunft, siehe Wohnschiff
 ein Haus auf einem schwimmenden Ponton, siehe Schwimmhaus
 einen Spielfilm aus dem Jahre 1958, siehe Hausboot (Film)
 ein Bandprojekt von Tino Eisbrenner und Heiner Lürig, siehe Hausboot (Band)